Rue Lambert est un odonyme pouvant faire référence à :
 Rue Lambert, une rue à Nantes ;
 Rue Lambert, une rue à Paris.